Угримов — фамилия; имеет женскую форму Угримова.
 Угримов, Александр Александрович (1906—1981) — советский эмигрант первой волны, член движения младороссов, участник Французского Сопротивления.
 Угримов, Борис Иванович (1872—1941) — советский инженер, учёный в области электротехники.
 Угримов, Леонтий Дмитриевич (1700—1750) — российский офицер и дипломат.